La dialyse est le processus d'élimination de l'eau, des solutés et des toxines du sang des personnes dont la fonction rénale est altérée.

La dialyse peut également faire référence à :

 un traitement médical de l'insuffisance hépatique par la détoxication du foie, la dialyse hépatique ;
 un processus de séparation des molécules en solution, la  ;
 un genre d'insectes de la famille des Xylophagidae, la  ;
 l'électrodialyse, utilisée pour transporter les ions de sel d'une solution à une autre à travers une membrane échangeuse d'ions sous l'influence d'un potentiel électrique appliqué ;
 une figure de rhétorique grecque, la dialyse.

Notes et références